Kuzmice est le nom de deux communes de Slovaquie.

 Kuzmice commune du district de Trebišov.
 Kuzmice commune du district de Topoľčany.

Homonymie de localités